Alexandria Troas (en grec antic Ἀλεξάνδρεια Τρώας) de vegades anomenada simplement Alexandria i de vegades anomenada Troas era una ciutat de la costa de la Troade que correspon a la moderna Eski Istanbul, enfront de l'illa de Tenedos.

Va ser fundada per Antígon el borni amb el nom dAntigònia Troas, i poblada amb ciutadans d'Escepsis i altres llocs de la rodalia. Va ser ampliada pel rei Lisímac de Tràcia i rebatejada Alexandria Troas en honor d'Alexandre el Gran, segons Plini el Vell, però tots dos noms, Alexandria i Antigònia apareixen a les monedes.

Va formar part del Regne de Pèrgam. Després va passar a domini de Roma i era una ciutat prospera que en temps d'Estrabó havia rebut una colònia romana, sens dubte en temps d'August (Colonia Augusta Troas). En temps d'Adrià es va construir un aqüeducte, en part pagat per Herodes Àtic. Tant Juli Cèsar, com August i Constantí el Gran van pensar en aquesta Alexandria com una possible nova capital de l'Imperi.

Queden unes ruïnes considerables, especialment les restes de l'aqüeducte, les muralles i els banys.

Referències 

Ciutats de Mísia
Tròade
Colònies hel·lenístiques
Colònies augustees